Шве́дский алфави́т — система письменности шведского языка на основе латинской графики.

Современный шведский алфавит основан на латинице и состоит из 29 букв:

Буквы Q, W и Z используются: 
1) в заимствованных словах: webb, zon; qu обычно заменяется kv, за исключением имён собственных и производных от них;
2) в некоторых фамилиях исконно шведского происхождения: Ahlqvist, Wall, Zetterström, Tydén.

См. также 
 Немецкий алфавит
 Датско-норвежский алфавит
 Фарерский алфавит
 Исландский алфавит
 Шведско-русская практическая транскрипция

Ссылки 
 «Alfabetet blir längre — växer med W», DN 21 april 2006 
 Svenska Akademien presenterar upplaga 13 med SAOL och berättar om W. 

Шведский язык
Алфавиты на основе латинского